Kali är ett släkte av fiskar. Kali ingår i familjen Chiasmodontidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar